Kickers kan syfta på:

 Kickers Offenbach – fotbollsklubb från Offenbach am Main i Tyskland
 Stuttgarter Kickers –  fotbollsklubb från Stuttgart i Tyskland
 Kicker – en svensk ungdomskultur
Kicker Sportmagazin – en tysk fotbollstidning och fotbollsmagasin